Itaborahy kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaboraí, ort, Rio de Janeiro, 
 Itaberaí (ort), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar